«Eleven Years Among The Sheep» — це дводискова збірка гурту «Nokturnal Mortum», яка була видана у США, лейблом «UnHoly Records».

Композиції 
CD 1
 «Prolog: Doors Into Childhood» 1:31
 «Into Subconscious World» (Deathbalad) 2:28
 «Misty Past» 4:21
 «Illusions' Kingdom» 3:24
 «Where Rivers Flow Into The Seas» 3:07
 «Cry Of Ukraina» 7:13
 «Celestial Silver» 6:21
 «Carpathia» 3:40
 «My Nation» 3:56
 «…And Winter Becomes» 2:55
 «Tears Of Paganism» 1:08
 «Lunar Poetry» 4:51
 «Carpathian Mysteries» 5:06
 «Kolyada» 7:07
 «Unholy Orathania» 8:04
 «On The Moonlight Path» 5:32
 «Lastivka» 2:37
CD 2
 «To The Gates Of Blasphemous Fire» 5:26
 «The Forgotten Ages Of Victories» 6:54
 «Into The Flames Of Wooden Churches» 7:08
 «Black Raven» 8:07
 «Jesus' Blood» 6:10
 «The Call Of Aryan Spirit» 5:54
 «Weltanschauung» (Live) 8:16
 «Black Raven» (Live) 7:09
 «Into The Flames Of Wooden Churches» (Live) 6:00
 «Perun's Celestial Silver» (Live) 7:18
 «Weltanschauung» 8:36

Інформація 

CD1
 Track 1-2 from suppuration's demo 1993
 Track 3-4 from suppuration's unreleased 7ep 1993
 Track 5-6 from demo 1995 «Twilightfall»
 Track 7-10 from rehersal demo 1995 «Black Clouds Over Slavonic Lands»
 Track 11-13 from «Lunar Poetry» album 1996
 Track 14-15 from «Goat Horns» album 1996
 Track 16-17 from «Marble Moon» mini album 1997

Tracks 1-4, 7-10 previously unreleased

CD2
 Track 1-2 from «To The Gates Of Blasphemous Fire» album 1997
 Track 3-6 from «NeChrist» album 1999
 Track 7-10 Live at «Kolovorot IV» fest. in Kharkiv, Ukraina, december 2001
 Track 11 from «The Taste Of Victory» album 2003

Tracks 7-10 previously unreleased

 The pressing number on the disc shows for
 CD1: «CC23771 Nokturnal CD 1»
 CD2: «CC23772 Nokturnal CD 2»

Музичні альбоми 2005
Альбоми Nokturnal Mortum